Denumirea de Văglen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Văglen, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven;
 Văglen, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.